The Miracle Workers - Amerikaanse band
 Miracle Workers (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie met o.a. Daniel Radcliffe